Дьёрдь Фа́луди (; 22 сентября 1910,  — 1 сентября 2006, там же) — венгерский поэт, прозаик, переводчик.

Биография 
Родился в еврейской семье, отец был профессором университета. В 1928—1933 учился в университетах Вены, Берлина и Граца. В 1938 году переехал во Францию, оттуда в Марокко, а затем в США. Издавал журнал, в 1943—1945 служил в американской армии.

В 1946 вернулся в Венгрию. Был близок к социал-демократам, возглавлял группу молодых рабочих, поваливших памятник епископу-антисемиту Оттокару Прохазке. В 1949 был арестован режимом Ракоши, провел три года в лагере принудительного труда Речк. В 1991 Фалуди написал стихотворение Péter Gábor, az ÁVH parancsnoka — Габор Петер, командир ÁVH. Произведение в поэтической форме описывает допрос, учинённый в отношении Фалуди директором ракошистской госбезопасности.

По возвращении занимался переводами. В 1956 вновь эмигрировал, жил в Великобритании, Канаде, Италии, на Мальте, с 1967 — в Канаде. Был приглашённым профессором в Колумбийском университете, в университете Филадельфии и др. В 1976 получил канадское гражданство, в 1978 был избран почётным доктором университета Торонто. В 1989 вернулся в Венгрию.

Творчество 
Помимо стихов, опубликовал переводы Гейне, Вийона, Рабле. Наибольшим признанием пользуется его автобиографическая книга о лагере «Мои счастливые дни в аду», изданная на английском языке в 1962 (раньше, чем Один день Ивана Денисовича), переведенная на немецкий и французский. На венгерском языке она появилась в 1987 в самиздате.

Произведения 
 1938 — A pompeji strázsa, стихи
 1947 — Őszi harmat után, стихи
 1957 — Tragödie eines Volkes; Ungarns Freiheitskampf durch die Jahrhunderte, эссе
 1961 — Emlékkönyv a rőt Bizáncról, избранные стихотворения
 1962 — My Happy Days in Hell, автобиография
 1966 — Karoton, роман
 1970 — Erasmus of Rotterdam, биография
 1975 — Levelek az utókorhoz, стихи
 1978 — East and West, стихи
 1980 — Faludy György összegyűjtött versei, собрание стихотворений
 1983 — Learn this poem of mine by heart, шестьдесят стихотворений
 1983 — Twelve sonnets, стихи
 1983 — Börtönversek 1949—1952, стихи, написанные в заключении
 1985 — Ballad for Isabelle, стихи
 1985 — Selected poems, 1933—1980
 1987 — Hullák, kamaszok, tücsökzene, стихи
 1987 — Pokolbéli víg napjaim, автобиография (самиздатская публикация)
 1988 — Notes from the Rainforest, эссе (в соавторстве с Эриком Джонсоном)
 1990 — 200 szonett, 200 сонетов
 1990 — Erotikus versek, любовная лирика
 1992 — Dobos az éjszakában, избранные стихотворения
 1994 — Jegyzetek a kor margójára, статьи в газетах
 1995 — 100 könnyű szonett, 100 сонетов
 1995 — Összegyűjtött versek, собрание стихотворений
 1998 — Vitorlán Kekovába, стихи
 2003 — A század vallomása, избранное 1933—2003

Признание 
В 1994 Фалуди была присуждена в Венгрии премия имени Кошута. В Торонто его именем назван парк, разбитый напротив дома, где он прожил свыше 20 лет.

Литература 
 Pomogáts B. Faludy György. Budapest: Glória, 2000

Ссылки 

 Страница Дьёрдя Фалуди на сайте hunlit.hu

Примечания 

Переводчики прозы и драматургии на венгерский язык
Лауреаты премии Кошута
Похороненные на кладбище Керепеши
Почётные доктора Торонтского университета
Почётные граждане Будапешта
Беженцы из Венгрии (1956)